Southside — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Texas, выпущен в марте 1989 года и достиг 3 места в Великобритании. В течение трех недель релиза, Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила альбому статус золотого. Диск разошёлся тиражом в более 100000 экземпляров.

Первый сингл с этого альбома «I Don’t Want a Lover», выпущенный в феврале 1989 года достиг восьмого места в Великобритании. Сам диск, вышедший в марте того же года занял третье место в британских чартах, в то время как последующие с него синглы были менее успешными. Второй сингл «» достиг только 60 места, в то время как третий сингл «» достиг 44 места, а выпущенный в ноябре четвёртый сингл «» добрался только до 73 места в чартах Великобритании. Несмотря на то, что альбом имел только один хит, он сумел продержаться в чартах в течение 29 недель.

Список композиций 
 «I Don’t Want a Lover»
 «Tell Me Why»
 «»
 «Southside»
 «»
 «Faith» (только на CD)
 «»
 «Fight the Feeling»
 «Fool for Love»
 «One Choice»
 «Future Is Promises»

Позиции в чартах

Сертификаты

Участники записи 
Texas
 Шарлин Спитери — вокал, гитара
 Стюарт Керр — ударные
 Джонни Макэлхон — бас-гитара
 Элли Макэрлейн — гитара
Технический персонал
 Тим Палмер — продюсер/аудио-микс

Примечания

Литература 
 

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы Mercury Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Великобритании